Laborde eller LaBorde är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Henri LaBorde (1909–1993), amerikansk friidrottare
 Henri de Laborde de Monpezat (1934–2018), dansk prinsgemål
 Jean-Benjamin de Laborde (1734–1794), fransk kompositör
 
 Léon de Laborde (1807–1869), fransk arkeolog
 Marion Laborde (född 1986), fransk basketspelare
 Yurisel Laborde (född 1979), kubansk judoutövare

Se även 
 Delaborde

Franska efternamn